Germania Königsberg steht für:

 Burschenschaft Germania Königsberg, ehemalige Studentenverbindung aus Königsberg
 FC Germania Königsberg, ehemaliger Fußballverein aus Königsberg